Украинцы в Турции (, ) — одна из этнических общин на территории Турецкой Республики, которая сформировалась в течение нескольких исторических периодов времен Османской империи.

Представители украинской общины проживают в основном в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Бурсе, Измире и других крупных населенных пунктах.

История 
Исторические источники указывают, что первые непосредственные контакты современной Украины и Турции связываются с экспансией османов на украинские земли как и европейские в целом. К середине XVII века отношения имели в основном конфронтационный характер, что подтверждает и современная турецкая историография. В третьем томе «Истории Турции» отмечается, в частности, что «Украина долгое время была ареной набегов Крымского ханства. В течение XVI вв. крымские набеги на Польшу и Россию происходили из Украины, где создавалась казацкая сила, направленная против этих набегов».

Османская экспансия на украинские земли вместе с неспособностью Речи Посполитой организовать достойное сопротивление Османской империи фактически стали толчком к формированию казацкого общества с собственными вооруженными силами для противостояния. Организованная украинским князем Дмитрием Вишневецким на днепровском острове Хортица первая Запорожская Сечь начала развивать дипломатические отношения с соседними странами. Одним из первых дипломатических шагов Дмитрия Вишневецкого была поездка осенью 1553 года в столицу Османской империи. Практически до 1648 года внешняя политика казачества традиционно ориентировалась на участие Украины в коалиции западных или восточных европейских государств.

Однако вместе с этим в украинской политике стала формироваться концепция, с которой началась новая линия взаимоотношений с Турцией. Она имела целью заключение союзнических отношений Украины с Турцией и Крымом в противовес планам Речи Посполитой и Московии подчинить или поделить между собой украинские земли. Переломным моментом стала внешнеполитическая деятельность Богдана Хмельницкого. По его инициативе в начале 1649 года в Стамбуле Посольством Войска Запорожского было подписано первое соглашение о сотрудничестве с Правительством Османской Империи. Турецкое направление имело значительное влияние на выработку украинской внешней политики в те времена.

Одной из известных выходцев с территории современной Украины была Роксолана — жена османского султана Сулеймана Великолепного, хасеки, мать султана Селима II. Хюрре́м была самой влиятельной женщиной в Османской империи, заложившей основы Женского султаната. Участник посольства Речи Посполитой к османскому султану 1621—1622 годов поэт Самуил Твардовский писал, что Роксолана была по происхождению из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области, Украина).

После присоединения украинских земель к Московскому государству на территории Турции нашли приют многие государственные и политические деятели, в частности, автор первой украинской Конституции Филип Орлик, который поддерживал тесные взаимоотношения с Османским государством.

Наиболее известным историческим фактом украинского присутствия на территории Османской империи являлась Задунайская Сечь — организация бывших запорожских казаков в 1775—1828 годах в устье Дуная.История появления украинских казаков в Османской империи берет свое начало в 1775 году, когда по приказу Екатерины II в Российской империи была ликвидирована Запорожская Сечь. В 1778 году османский султан решил воспользоваться помощью казаков и сформировать из них казачье войско. Первоначально была выделена земля в районе села Кучурган на нижнем Днестре (ныне Украина, Одесская область, Раздельнянский район), а затем в дельте Дуная, где была построена сечь Катерлец.

Позднее украинские казаки обосновались в исторической области Добруджа на севере Балканского полуострова (ныне в составе Румынии и Болгарии), которая в тот исторический период находилась в составе Османской империи (см. Украинцы в Добрудже). В мирное время Задунайская Сечь проживала в относительно хороших условиях. В это время она достигла наибольшего успеха и насчитывала от 10 до 15 тысяч человек, тем не менее, она несколько отличалась от былой Запорожской Сечи.

В новейший исторический период Турция была в числе первых государств, вошедших в дипломатические отношения с новообразованной Украинской Народной Республикой, признав её право участвовать в Брестских переговорах от имени украинского народа.

Впоследствии стало развиваться сотрудничество между Украинской Советской Социалистической Республикой и Правительством Великого Национального Собрания Турции, пришедший на смену султанской власти. УССР оказала значительную финансовую и материальную помощь молодому турецкому государству в ее противостоянии с иностранными интервентами. 2 января 1922 в Анкаре был заключен Договор о дружбе и братстве. В дальнейшем, учитывая вхождение УССР в состав СССР, отношения приостановились до конца 80-х годов ХХ столетия.

Современность 
По экспертным оценкам в Турции насчитывается около 35 тыс. украинцев, постоянно или временно проживающих на ее территории.

Географическое распределение этнических украинцев по регионам по последним статистическим данным: Стамбул - 4841, Анталья - 2633, Бурса - 1027, Анкара - 707, Измир - 588, Мугла - 486, Коджаэли - 193, Айдын - 138, Мерсин - 114, Адана - 110. Помимо этого в провинции Эрзинджан на востоке Турции проживает более тысячи граждан Украины, которые по происхождению являются турками-месхетинцами.

В 2017 году организовано  и Украинское общество взаимопомощи в Стамбуле.

8 апреля 2017 в городе Анкара в помещении Посольства Украины в Турецкой Республике состоялся съезд представителей украинской диаспоры Турции, на котором был создан Координационный совет украинских общин при Посольстве Украины в Турецкой Республике.

По состоянию на 2018 год на территории Турции зарегистрировано 12 организаций украинской культуры в таких городах как Анкара, Стамбул, Анталия, Алания, Кушадасы, Мугла, Измир, Самсун и другие.

В Стамбуле при Украинском культурном обществе функционирует Международный лицей им. Т.Шевченко, где учатся украинцы и представители других национальностей. Учебный процесс в лицее осуществляется в рамках сотрудничества с Международной украинской школой при Министерстве образования и науки Украины и по государственной программе украинских общеобразовательных школ.

В 2018 году в Стамбульском университете была открыта специальность «Украинский язык и литература», что предоставило возможность турецким студентам в рамках высшего образования не просто изучать украинский язык, но и детальнее ознакомиться с украинской культурой.

Украинские организации в Турции

Литература 

 
 Сергійчук Б. Сучасна турецька історіографія про українсько-турецькі зв’язки в ХVІІ – ХХ століттях // Сходознавство. – 2009. – Ч. 48. – С. 177. 4
 О. А. Бачинська. Задунайська Січ // 
 Є. Онацький. Задунайська Січ // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. — Буенос-Айрес, 1959. С. 459-460.
 Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века — 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса. Институт российской истории РАН. — Москва: Наука, 2006. — 658 с. ISBN 5-02-033991-1
 Kırımlı H. The Activities of the Union for the Liberation of Ukraine in the Ottoman Empire during the First World War. The British Academy. Middle Eastern Studies. Volume 34. Number 4. October 1998. Spesial Issue. Turkey before and after Atatürk. Internal and External Affairs. Edited by Sylvia Kedourie. – S. 181.
 Українська спілка в Анкарі Ukrayna Derneği (ГО "Українська спілка"), Ankara, Türkiye
 До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року / Н. І. Мхитарян // Сходознавство. — 2012. — № 59. — С. 148—163.
 Українці у світі: українська громада в Туреччині. (укр.).Радіо Свобода. 
 Українці у світі : довідник / авт.-упоряд. В. М. Воронін, С. А. Дроздовська. - К. : Український Центр духовної культури, 2005. - 143 с. - ISBN 966-8039-52-7

Примечания 

Народы Турции
Турция